

Вєска — село округу Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.
 Вієска — село округу Дунайська Стреда Трнавського краю.
 В'єска-над-Блгом — село в окрузі Рімавска Собота Банськобистрицького краю.
 Вєска-над-Житавою — село округу Комарно Нітранського краю.
 Грегорова Вьєска — село округу Лученець, Банськобистрицький край.
 Нова Вєска — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.